Un chai est un magasin, un entrepôt ; en particulier en viticulture où le chai est le lieu où se déroule la vinification.
 Chai est un dieu égyptien. 
 Chai est le nom du thé en Inde, on appelle parfois chai le masala chai qui est un thé noir épicé.
 Chai Biao est un joueur chinois de badminton, né le .
 Chai est dans le taoïsme un rite de purification.